Mauléon peut désigner :

Toponymie 

 Mauléon, ancienne commune française des Basses-Pyrénées, aujourd'hui intégrée à Mauléon-Licharre
 Mauléon, une commune française du département des Deux-Sèvres (79)
 Mauléon-Licharre, une commune française du département des Pyrénées-Atlantiques (64), capitale de la Soule
 Mauléon-d'Armagnac, une commune française du département du Gers (32)
 Mauléon-Barousse, une commune française du département du Hautes-Pyrénées (65)

Patronyme 

 Alexandre-Jérôme Loiseau de Mauléon (1728-1771), avocat; conseiller et auditeur à la chambre des comptes de Lorraine; ami de Jean-Jacques Rousseau.
 Emilio Rolando Villazón Mauleón (1972-), chanteur d'opéra (ténor) franco-mexicain.
 Francisco Javier Mauleón (1965), ancien cycliste professionnel espagnol.
 Jacques Vincens, Marquis de Mauléon de Causans (1751-1824), député de Vaucluse.
 Jean de Mauléon (), évêque de Saint-Bertrand-de-Comminges.
 Martine Mauléon (1955-2003), journaliste française.
 Savary I de Mauléon (1181-1223), seigneur poitevin.

Articles connexes

Cantons 
 Canton de Mauléon (Deux-Sèvres)
 Canton de Mauléon-Licharre (Pyrénées-Atlantiques)
 Canton de Mauléon-Barousse (Hautes-Pyrénées)

Sports 
 Sport athlétique mauléonais (club de rugby à XV de Mauléon-Licharre)

Monuments 
 Abbaye de Mauléon dans les Deux-Sèvres

Étymologie 
L'étymologie du Mauléon que l'on trouve en Soule au Pays basque dériverait du gascon mau lioû qui signifie « mauvais lion ». Le toponyme Mauléon-Barousse dérive quant à lui de Bernard I de Mauléon, seigneur de Mauléon en soule qui acquit par mariage la seigneurie de Barousse et qui fonda la ville vers 1120.

Patronyme hispanique
Patronyme français